Тамуин:

 Тамуин — муниципалитет в Мексике
 Тамуин — памятник культуры уастеков